Кохановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кохановка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1979 г.
 Кохановка — деревня в Павлоградском районе Омской области.

Украина 
 Кохановка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Кохановка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Кохановка — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Кохановка — село в Яворовском районе Львовской области.
 Кохановка — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Кохановка — посёлок в Чутовском районе Полтавской области.
 Кохановка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Кохановка — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Кохановка — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Кохановка — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Кохановка — село в Каменском районе Черкасской области.

См. также 
 Кохановское
 Новокохановское
 Кахановская